Lebensmittelmagazin steht für:

 militärisches Depot für Lebensmittel und Fourage, siehe Magazin (militärisches Vorratslager)
 Magazin für militärische Lebensmittel, siehe Proviant-Magazin
 Lagerhaus für Lebensmittel, auch Lebensmitteldepot, siehe Bodenspeicher
 Lebensmittelmagazin (Online-Magazin), Online-Magazin des Lebensmittelverbands Deutschland

Siehe auch:
 Lebensmittel Praxis
 Lebensmittel Zeitung